Slavica est un toponyme qui peut désigner :
Slavica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Fužine, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
Slavica, un film de Vjekoslav Afrić, réalisé en 1946.